Le mot Azeffoun désigne:

Toponyme 

 Azeffoun, commune à Tizi Ouzou.
 Daïra d'Azeffoun, Daïra à Tizi Ouzou.

Edifices 
 , port à Tizi Ouzou.

Sport 
 , club de football à Tizi Ouzou.

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
Patronyme algérien
Homonymie de patronyme